Судичи (, ) - название ряда населённых пунктов в Боснии и Герцеговине.

В Республике Сербской 
 Судичи (Чайниче) - населённый пункт (деревня) в общине Чайниче.
 Судичи (Рогатица) - населённый пункт (деревня) в общине Рогатица.

В Федерации Боснии и Герцеговины 
 Судичи (Илияш) - населённый пункт (деревня) в общине Илияш, Сараевский кантон.